Giara – un recipiente di terracotta simile all'anfora.
 Giara – una struttura geologica tipica della Sardegna centro-meridionale.
 Giara – altro nome del torrente Orolo (o Livergon) della Provincia di Vicenza.
 Giara – altro nome del torrente Rovasenda (Piemonte).
 Giara di Rezzo – torrente delle Liguria

Pagine correlate 
La giara (disambigua)